Fröhnd ist der Name folgender Orte in Baden-Württemberg:
 Fröhnd, Gemeinde im Landkreis Lörrach
 Fröhnd (Dachsberg), Ortsteil der Gemeinde Dachsberg (Südschwarzwald), Landkreis Waldshut